San Vittore-observatoriet (), är ett observatorium i Bologna, Italien.

Minor Planet Center listar observatoriet som upptäckare av 99 asteroider mellan 1980 och 2000.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av San Vittore-observatoriet

Källor och referenser 

Observatorier i Italien